Åloppe kan syfta på:

 Åloppe, Uppsala kommun – en by i Bälinge socken, Uppland
 Åloppe, Enköpings kommun – en by i Nysätra socken, Uppland
 Åloppe, Skogs-Tibble – en by i Skogs-Tibble socken